Дюкро́ — французские фамилии Ducrot, Ducros и Ducroz

Известные носители:
 Жан Анри Дюкро (; род. 1971) — французский кёрлингист.
 Дюкро, Луи (; 1846—1935) — французский литературовед, историк литературы.
 Огюст-Александр Дюкро (; 1817—1882) — французский военачальник, генерал.
 Ришар Дюкро (; род. 1983) — французский кёрлингист.
 Дюкро, Татьяна () — французская кёрлингистка.